Les Manly-Warringah Sea Eagles sont un club professionnel australien de rugby à XIII fondé en 1947 et basé au Nord-Est de Sydney à Brookvale, disputant la National Rugby League (NRL).

Le club évolue au Brookvale Oval. Il a remporté à huit reprises le championnat (dont 2 fois la NRL en 2008 et 2011) ainsi que le World Club Challenge en 2009 contre Leeds Rhinos.

Histoire 

Le club a été fondé en 1947 sous le nom de Silvertails. Manly a fait sa première finale seulement 4 ans après leur entrée dans le championnat. Les Sea Eagles gagnent leur premier titre en 1972. De 1972 à 1978, le club remporte 4 titres, sous la houlette de Bob Fulton. Manly remporte deux nouveaux titres en 1987 et en 1996. En 2000, le club en difficulté financière, fusionne avec North Sydney Bears, pour devenir les Northern Eagles. En 2001, l'accord entre les deux clubs est rompu et en 2003, les Northern Eagles laissent place aux Manly-Warringah Sea Eagles. En 2008, Manly remporte un nouveau titre en écrasant le Melbourne Storm 40 à 0. Les Sea Eagles rajoute un autre titre au palmares en 2011 face au New Zealand Warriors.

Palmarès 

 World Club Challenge (1):
 Vainqueur : 2009.
 Finaliste : 1987.
 Championnat d'Australie (8):
 Champion : 1972, 1973, 1976, 1978, 1987, 1996, 2008 et 2011.
 Vice-champion : 1951, 1957, 1959, 1968, 1970, 1982, 1983, 1995, 1997, 2007 et 2013.
 Saison régulière : 1971, 1972, 1973, 1976, 1983, 1987, 1995, 1996 et 1997.

Effectif actuel

Joueurs emblématiques

Bilan du club

Notes et références

Liens externes 

  Site officiel du club

Club de rugby à XIII à Sydney